Tapio "Tapsa" Virtanen (Turku, 30 de julio de 1952) es un expiloto finlandés de motociclismo, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1972 hasta 1978. Aparte de eso, Virtanen se proclamó en cinco ocasiones campeón de Finlandia de velocidad (en 1971 en 250cc, en 1973 en 350cc y en 1975 en 250, 350 y 500cc).

Resultados en el Campeonato del Mundo

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Finlandia
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 350 c.c.
Pilotos de Yamaha